Hardy kan syfta på:

 Hardy (namn) – ett namn med namnsdag den 1 april 1986–1992
 Hardy (päron) – en päronsort

Antarktis 

 Hardy (ö), 
 Mount Hardy, Antarktis,